Teuton steht für
Teuton (Schiff), Schiff
Teuton Records, Plattenfirma
Siehe auch:
Teutonen